LSB kent meerdere betekenissen:
 Liberaal-Socialistische Beweging, opgericht in 1936
 Lower Side Band, een modulatiewijze van radio-signalen 
 Linux Standard Base, een specificatie waaraan een standaard Linuxdistributie moet voldoen
 Least significant bit
 Joachim le Sage ten Broek Blindenbibliotheek